Kweek (gras), een grassoort
 Teelt, het kweken of verbouwen van planten

Biologie
 Microbiologische cultuur, het kweken van micro-organismen
 Reincultuur, een zuivere kweek van bacteriën of schimmels
 Celkweek, het laten groeien van eukaryotische cellen
 Weefselkweek (plant), het opgroeien van plantencellen
 Weefselkweek van dieren, zie Weefseltechnologie

Zie ook 
 Kweken (doorverwijspagina)